Мурат Камухаметович Уртембаев (; 31 мая 1955 — 21 мая 2010) — советский, затем российский и казахский программист, первый официально зафиксированный советский хакер, который с помощью логической бомбы в компьютерной программе остановил сборочный конвейер АвтоВАЗа.

Биография 
Родился 31 мая 1955 года в Алма-Ате.

Окончил механико-математический факультет МГУ (1978) и в том же году, по распределению, прибыл работать инженером-программистом на АвтоВАЗ, в Управление организации производства (УОП), которым в то время руководил Ю. Н. Перевалов.

На следующий год к нему приехала жена — выпускница филологического факультета МГУ. Поскольку жена не смогла трудоустроиться в Тольятти молодая семья оказалась в сложном материальном положении. В декабре 1980 года Мурату Уртембаеву предложили командировку в Норвегию, с условием, что после этого он отработает на АвтоВАЗе ещё  Он отказался, сославшись на трудности семьи и состояние здоровья жены. Срок отработки Мурата Уртембаева на заводе, как молодого специалиста, истекал. Он собрался уволиться, но начальство отговорило его, пообещав повышение в должности до старшего инженера и, соответственно, в окладе.

В июне 1982 года при аттестации выяснилось, что руководство завода не сдержало свое обещание повысить ему должность и оклад. Сурпруга Мурата Уртембаева вспоминала, что после аттестации он явился домой расстроенный и заявил, что «покажет им». Она просила его ничего не делать, подумать о ней и только что родившемся ребёнке, и муж пообещал ей, что так и будет, но сам решил иначе. У Мурата Уртембаева созрел план ввести в программу ошибку, затем оперативно её устранить, и тем самым завоевать авторитет у руководства с изменением результата аттестации.

По плану Мурата Уртембаева, «вирус» должен был запуститься в день его выхода из отпуска, чтобы выйдя на работу, он мог оперативно обнаружить сбой и устранить его, героически спасая конвейер. Но программа самостоятельно запустилась раньше на несколько дней.

Мурат Уртембаев разработал патч к основной программе-счётчику, отмеряющей циклы подачи узлов на линию конвейера. В результате чего ритм счетчика сбивался и заданная деталь поступала на конвейер с опозданием. Учитывая, что процесс был просчитан до секунд, задержка была попросту недопустимой. Мурат Уртембаев внёс преднамеренные изменения в программный код системы автоматической системы подачи механических узлов на конвейер завода АвтоВАЗ, что привело к его приостановке на три дня.

Прямые потери автозавода, без учёта упущенной выгоды, то есть потери от оплаты работникам и расходы на работу оборудования во время простоя составили 7176 рублей 79 копеек. Это превышало стоимость автомобиля «Жигули», на покупку которого люди откладывали деньги годами. В результате сбоя программы завод недовыпустил 460 автомобилей, нарушив план выпуска предприятия.

Это был мотив и обстоятельства дела, которые были закреплены в материалах дела, чтобы не придавать огласке настоящий мотив и другие обстоятельства дела Мурата Уртембаева и операцию, подготовленную руководителем отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области и городу Тольятти Кожемякиным В. Е., которые состояли в том, чтобы уличить так называемую «элиту программистов» АвтоВАЗа.

Так называемая «элита» регулярно создавала сбои на конвейере и оперативно их ликвидировала, выбивая у начальства за спасение конвейера в качестве награды дачи, квартиры, автомобили. Это смог выяснить Мурат Уртембаев в ходе своей работы на заводе, но не мог доказать начальству, что все сбои были искусственные. Тогда он решился на создание аналогичного сбоя, но более сложного и запутанного, чтобы «элита программистов» не смогла устранить такой «вирус» в его отсутствие. «Дело Мурата Уртембаева» получило широкий общественный резонанс СССР имело и ещё одно последствие — для «элитных» программистов АВТОВАЗа: увольнения, понижения в должностях, возвраты имущества, полученных в виде премий. Так, в ходе проверки, проведенной Кожемякиным В. Е. со спец. группой, в которую вошел и Мурат Уртембаев, выяснилось, что первый хакер СССР был первым пойманным, но отнюдь не первым, кто обнаружил окно в системе, и хакнул её. Первый хакер СССР был лишь зарвавшимся юнцом, который хотел добиться признания своего таланта, а матерые волки из числа элитных программистов нажили на этом «состояние». Кроме этого, было и более узкое последствие — это контроль работы программистов, разработка и внедрение систем, структур, штата и т. д. которые бы могли контролировать работу кодировщиков и других программистов.

Мурат Уртембаев сам признался в содеянном. Если бы первый хакер СССР не признался, то его имя осталось бы загадкой для истории АвтоВАЗа. Статьи, которая в нынешнем УК квалифицируется в ст. 273 как «создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» и предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, тогда ещё не было. Поэтому первого хакера СССР осудили за умышленные хулиганские действия и дали полтора года условно с возмещением ущерба, который был оценен в стоимость двух «Жигулей». Мурат вынужден был отрабатывать наказание слесарем на конвейере.

Делом Мурата Уртембаева занимался руководитель отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области и городу Тольятти — Кожемякин Вениамин Ефимович.

Семья 
Жена — Уртембаева Сельмира Эрбудуевна, работала в типографии АвтоВАЗа, входящей в Управление организации производства.

После отработки на конвейере, Мурат работал программистом на заводе, потом некоторое время в заводских дочерних компаниях «Информсервис-Лада» и «Инфосистем», затем вместе с семьей уехал в Казахстан. Мурат жил и работал программистом в Алма-Ате. По состоянию на 2010 год он являлся начальником отдела информационных технологий , где так же смог проявить талант программиста при разработке и внедрении новых IT решений. 21 мая 2010 года Мурат Уртембаев умер от остановки сердца.

В семье выросло два сына — Булат (род. 1982) и Тимур (род. 1984).

Литература 
 Степанов А. Е. «Дело. Люди. Метаморфозы» (Начальные материалы к истории УОП-ДИС АВТОВАЗа, 1966—2012), г. Тольятти.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Как Мурат Уртембаев «взломал» АвтоВАЗ в 1983 году
 10 громких преступлений, за которыми стояли русские хакеры
 The Global Intelligence Files

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Программисты СССР
Персоналии:АвтоВАЗ
Хакеры